Pieggajävri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tuulijärvi (sjö i Lappland), 
 Pieggajävri (sjö i Finland), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar